Transformers: Rescue Bots (2012-2016) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez Hasbro Studios, Darby Pop Productions i Atomic Cartons. Posiadający kontynuację z 2019  Transformers Rescue Bots Academy 

Światowa premiera serialu miała miejsce 18 lutego 2012 roku na antenie The Hub.

Czwórka Transformerów zostaje zesłana na Ziemię, by bronić ludzi przed zagrożeniem. Na miejscu muszą wtopić się w otoczenie. Zatrzymują się na wyspie, gdzie dołączają do nietypowej rodziny. Od tej pory mogą liczyć na pomoc szefa policji, strażaka, pilota helikoptera, inżyniera oraz małego chłopca – Cody'ego.

Wersja polska

Seria pierwsza 
Wersja polska: na zlecenie teleTOON+ – Studio Publishing
Dialogi: Małgorzata Kochańska
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Kierownictwo produkcji: Aneta Staniszewska
Udział wzięli:
 Jeremi Czyż – Cody Burns
 Tomasz Błasiak – komendant Charlie Burns
 Beata Jankowska-Tzimas – Dani Burns
 Kamil Dominiak – Kade Burns
 Robert Jarociński – Heatwave
 Klaudiusz Kaufmann – Blades
 Andrzej Chudy – Boulder
 Grzegorz Falkowski – Chase (czyli super tajny)
 Grzegorz Woś – Graham Burns
 Monika Walczak
oraz:
 Jacek Mikołajczak – Optimus Prime
 Janusz Wituch –
 TREX,
 doktor Morocco
 Robert Tondera –
 burmistrz Luskey,
 Huxley Prescott
 Janusz Kruciński – doktor Greene
 Katarzyna Tatarak – profesor Baranowa
 Hanna Kinder-Kiss
i inni

Piosenkę z tekstem Marty Kacperek śpiewał: Janusz Kruciński

Lektor: Janusz Kozioł

Serie 2-4 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Agnieszka Zwolińska
Dialogi: Małgorzata Kochańska
Kierownictwo muzyczne: Juliusz Kamil
Tekst piosenki: Marta Kacperek
Dźwięk: Łukasz Fober
Montaż: Magdalena Waliszewska (odc. 55-60, 64-69)
Koordynacja produkcji: Ewa Krawczyk
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Ciecierska
Udział wzięli:
 Beata Jankowska-Tzimas – Dani Burns
 Jakub Jóźwik – Cody Burns
 Kamil Dominiak – Kade Burns
 Klaudiusz Kaufmann – Blades
 Grzegorz Falkowski – Chase
 Tomasz Błasiak – komendant Charlie Burns
 Robert Jarociński – Heatwave (odc. 27-75, 77-88, 93-104)
 Monika Walczak – Frankie
 Jacek Mikołajczak – Optimus Prime
oraz:
 Andrzej Chudy – Boulder
 Janusz Kruciński – doktor Greene (odc. 27-92, 103-104)
 Aleksandra Kowalicka – Priscilla Pynch (odc. 28, 31, 44, 84)
 Grzegorz Woś – Graham Burns
 Robert Tondera –
 burmistrz Luskey,
 Huxley Prescott
W pozostałych rolach:
 Janusz Wituch –
 doktor Morocco,
 Myles
 Agnieszka Fajlhauer – pani Luskey
 Kacper Cybiński – odmłodzony Kade (odc. 29)
 Mateusz Weber – postarzony Cody (odc. 29)
 Adam Krylik – wujek Woodrow (odc. 36-37, 62, 67, 77-78, 93)
 Przemysław Wyszyński – Czuwak (odc. 40)
 Zuzanna Galia – dorosła Frankie (odc. 54)
 Andrzej Mastalerz – kapitan Ambrouse (odc. 54)
 Kamil Kula –
 sierżant Barney (odc. 57),
 inwestor (odc. 84),
 Sideswipe (odc. 98)
 Ewa Kania-Grochowska –
 pani Neederlander (odc. 59, 84, 97),
 profesor Anna Baranova (odc. 60-61, 77-79, 81, 100, 103-104)
 Jakub Wieczorek –
 Quint Quarry (odc. 61, 86),
 Maven Danger (odc. 100)
 Adam Bauman – High Tide (odc. 68-69, 77-78, 88)
 Wojciech Majchrzak – Juliusz Verne (odc. 69)
 Otar Saralidze – Blurr (odc. 70-72, 77-78, 80, 90-92, 95, 98, 103-104)
 Janusz Onufrowicz –
 Salvage (odc. 70-72, 77-78, 80, 89-91, 95, 103-104),
 burmistrz Bertram Luskey (odc. 92)
 Joanna Domańska –
 Quickshadow (odc. 81-82, 85, 90-91, 99-100),
 Madeline Pynch (odc. 84, 99)
 Łukasz Talik – Ernie (odc. 82)
 Lucyna Malec – inwestorka (odc. 84)
 Wojciech Paszkowski – Lord Thurston Chumley (odc. 86)
 Wojciech Żołądkowicz – Heatwave (odc. 89-92)
 Bożena Furczyk – Elma Hendrickson (odc. 90-91)
 Michał Podsiadło –
 doktor Greene (odc. 93-102),
 Skip Scobble (odc. 100)
 Grzegorz Kwiecień – Bumblebee (odc. 95)
 Artur Kaczmarski – Taylor (odc. 97)
 Kinga Tabor – dr Meili Szeto (odc. 103)
 Anna Wodzyńska
 Kamil Pruban
 Wojciech Chorąży
 Piotr Bąk
 Jacek Kopczyński
 Bartosz Martyna
 Maciej Więckowski
i inni

Wykonanie piosenki czołówkowej: Janusz Kruciński

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2016
Seriale animowane o Transformerach